M2 ali m2 se lahko nanaša na:

 m² - kvadratni meter

Vojaška oprema 
 M2, ameriški lahki tank iz obdobja med obema svetovnima vojnama
 M2, ameriški srednji tank iz obdobja druge svetovne vojne
 M2 Bradley, ameriško pehotno bojno vozilo
 M2 Browning, mitraljez
 M2, pehotna mina iz druge svetovne vojne
 M2 Ball, naboj
 M2 - polgosenično vozilo.

Astronomija 
 Messier 2